

Film 
 Il vento nei salici (The Wind in the Willows) – film del 1983 diretto da Mark Hall e Chris Taylor
 The Wind in the Willows – film per la televisione del 1995 diretto da Dave Unwin
 Il vento nei salici (The Wind in the Willows) – film del 1996 diretto da Terry Jones

Letteratura 
 Il vento tra i salici (The Wind in the Willows) – romanzo di Kenneth Grahame del 1908

Musica 
 The Wind in the Willows – gruppo musicale statunitense

Teatro 
 The Wind in the Willows – musical